Сан Агустин ел Алто има више значења:

 Сан Агустин ел Алто (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Агустин ел Алто, Ла Арања (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин ел Алто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику